Всеобщие выборы в Гане проходили 7 декабря 2000 года со вторым туром президентских выборов 28 декабря. Джон Куфуор, лидер Новой патриотической партии, был избран президентом. Новая патриотическая партия получила большинство мест парламента.

Впервые в истории Ганы передача власти осуществилась посредством выборов.

Результаты

Президентские выборы

Парламентские выборы 

*Вакантное место было заполнено после довыборов 3 января 2001 года, победил кандидат от НПП.

Примечания 

Гана
Выборы в Гане
2000 год в Гане